Owczary peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Owczary, village du powiat de Lubin
 Owczary, village du powiat d'Oława

dans la voïvodie de Łódź
 Owczary, village du powiat d'Opoczno

dans la voïvodie de Lubusz
 Owczary, village du powiat de Słubice

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Owczary, village du powiat de Gorlice
 Owczary, village du powiat de Cracovie

dans la voïvodie de Poméranie
 Owczary, village du powiat de Bytów
 Owczary, village du powiat de Słupsk

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Owczary, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Owczary, village du powiat de Busko